Восточный — посёлок в Пронском районе Рязанской области России. Входит в состав Октябрьского сельского поселения.

История 
В 1992 г. указом ПВС РФ поселок центральной усадьбы совхоза «Семеновский» переименован в Восточный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Пронского района